Толстоухов — фамилия; имеет женскую форму Толстоухова.
 Толстоухов, Валентин Романович (1933—1993) — советский тоннелестроитель, Герой Социалистического Труда.
 Толстоухов, Иван — русский землепроходец XVII века, первый исследователь Таймыра.
 Толстоухов, Игорь Аркадьевич (род. 1938) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 См. также 
 Толстоухово — название ряда населённых пунктов в Российской Федерации.